Die Passion ist:
 Die Passion (Fernsehsendung), Fernsehsendung des Senders RTL (2022)
 Die Passion (Film), deutscher Film von Ernst Martín (1951)
 Die Passion (Roman), Roman von Clara Viebig (1925)

Siehe auch:
 Passion, Begriffsklärung